Ма́льва мускусная, или просвирник мускусный () — вид растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Растение 20—100 см высотой, с мускусным запахом. Стебли прямые, ветвистые, цилиндрические, покрытые волосками.

Прикорневые листья длинночерешковые, почти округлые, у более или менее пальчаторассечённых стеблевых листьев черешки короче. Снизу покрыты белыми волосками.

Цветки чаще одиночные, реже до трёх в пазухах листьев; на верхушке растения многочисленные, собранные в соцветия. Чашечка разделена на треугольные доли, густо покрыта волосками. Венчик в 2—2,5 раза превышает чашечку, бледно-розовый, с обратнояйцевидными лепестками.

Плод состоит из 15—20 густо собранных вокруг конического карпофора плодиков.

Хозяйственное значение и применение 
Является популярным садовым растением.

Даёт медоносным пчёлам обильный взяток нектара.

Классификация

Таксономия

Примечания 

Мальвовые
Флора Европы
Флора Малой Азии
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum